Алекса́ндр Скляр: Скляр, Александр Сергеевич (род. 1988) — казахстанский пловец.
 Скляр, Александр Сергеевич (род. 1991) — украинский футболист.
 Скляр, Александр Феликсович (род. 1958) — российский музыкант, вокалист, писатель, радиоведущий, лидер группы Ва-БанкЪ.

Примечания